Cléville puede referirse a: 

 Cléville, comuna francesa situada en Calvados.
 Cléville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.